Ирвинг Чернев (; ) — американский шахматист и автор.

Сын Вильяма () и Милли Будницкой (). Эмигрировал в США в 1920 году.

Книги 
 Chess Strategy and Tactics (в соавторстве с Fred Reinfeld); Black Knight 1933
 Curious Chess Facts; Black Knight 1937
 Chessboard Magic!; Chess Review 1943
 An Invitation to Chess (в соавторстве с Kenneth Harkness); Simon & Schuster 1945
 Winning Chess Traps; Chess Review 1946
 The Russians Play Chess; McKay 1947
 The Bright Side of Chess; McKay 1948
 Winning Chess (в соавторстве с Fred Reinfeld); Simon & Schuster 1948
 The Fireside Book of Chess (в соавторстве с Fred Reinfeld); Simon & Schuster 1949
 1000 Best Short Games of Chess; Simon & Schuster 1955
 Logical Chess: Move by Move; Simon & Schuster 1957
 Combinations: The Heart of Chess; Crowell 1960
 Practical Chess Endings; Simon & Schuster 1961
 The Most Instructive Games of Chess Ever Played; Simon & Schuster 1965
 The Chess Companion; Simon & Schuster 1968
 Chess in an Hour (в соавторстве с Frank J. Marshall); Sentinel 1968
 Wonders and Curiosities of Chess; Dover 1974
 The Golden Dozen (later renamed Twelve Great Chess Players and Their Best Games); Oxford 1976
 Capablanca's Best Chess Endings; Oxford 1978
 The Compleat Draughts Player; Oxford 1981
 200 Brilliant Endgames; Simon & Schuster 1989

Примечания

Ссылки 

Шахматисты США